А́йно А́угустовна Та́льви (, настоящая фамилия — Пиндам (Pindam), до 1928 года — Айно Мюллер, с 1928 по 1938 год — Айно Оя; 1909—1992) — эстонская, советская актриса. Народная артистка СССР (1966).

Биография 
Родилась  года (по другим источникам — в 1905) в Юрьеве (ныне Тарту, Эстония).

В 1927 году окончила гимназию для девочек (ныне имени М. Хярмы) Эстонского общества молодёжного образования в Тарту.

В 1929 году начала карьеру как хористка театра «Ванемуйне» в Тарту, позже — актриса этого театра.

В 1935—1944 годах — актриса Таллинского театра «Драмстудия» (с 1937 — Эстонский драматический театр, в 1952—1989 — Эстонский государственный театр драмы им. В. Кингисеппа), в 1944—1949 — театра «Эстония» (ныне Национальная опера «Эстония») (Таллин).

С 1949 (после объединения с драматической труппой театра «Эстония») и по 1984 год — актриса Эстонского драматического театра в Таллине

Снималась в кино.

Умерла 12 марта 1992 года в Таллине. Похоронена на Лесном кладбище.

Награды и звания 
 Заслуженная артистка Эстонской ССР (1952)
 Народная артистка Эстонской ССР (1956)
 Народная артистка СССР (1966)
 Государственная премия Эстонской ССР (1950)
 Орден Ленина (1956)
 Орден Трудового Красного Знамени (1979)
 Медали
 В 1980—1984 годах — обладательница памятного кольца первой профессиональной актрисы Эстонии Лийны Рейман.

Роли в театре

Театр «Ванемуйне» 
  — «Королева красоты» А. Адсона — Эллен
  — «Бог мошны» А. Кицберга — Мили
  — «Воскресение» Л. Н. Толстого и Ф. Ф. Раскольникова — Бочкова

Эстонский драматический театр 
 
  — «Томас Нипернаади» А. Гайлита — Элло и Лиз
  — «Проклятый хутор» А. Кицберга — Урве
  — «Мнимый больной» Мольера — Анжелика
  — «Хозяин Кырбоя» А. Таммсааре — Анна
  — «Лето» О. Лутса — Тееле
  — «Свадьба Тоотса» О. Лутса — Тееле
  — «Песнь о багрово-красном цветке» Й. Линнанкоски — Кулликки
  — «Табачная дорога» Э. Колдуэлла — Ада
  — «Цезарь и человек» А. Новашинского — Лукреция Борджиа
  — «Оборотень» А. Китцберга — Мари 
  — «На дне» М. Горького — Настя
  — «Борьба за престол» Г. Ибсена — Маргарет
  — «Нора» Г. Ибсена — Нора
  — «Учёные женщины» Мольера — Арманда
  — «Куда идёшь, товарищ директор?» А. Хинта — Лидия
  — «Дядя Ваня» А. П. Чехова — Елена
 , ,  — «Варгамяе» А. Х. Таммсааре — Мари
  — «Любовь Яровая» К. А. Тренёва — Любовь Яровая
  — «Ловкая служанка» К. Гольдони — Арджентина
  — «Маскарад» М. Ю. Лермонтова — Баронесса Штраль
  — «Старый дуб» А. М. Якобсона — Тамара
  — «Антоний и Клеопатра» У. Шекспира  — Клеопатра
  — «Живой труп» Л. Н. Толстого — Анна Дмитриевна
  — «Атлантический океан» Ю. Смуула — Эстер
  — «Оптимистическая трагедия» В. В. Вишневского — комиссар
  — «Дом, где разбиваются сердца» Б. Шоу — леди Этеруорд
  — «Егор Булычов и другие» М. Горького — Мелания
  — «Юдифь» А. Таммсааре — Юдифь
  — «Мамаша Кураж и её дети» Б. Брехта — Кураж
  — «Неуловимое чудо» Э. Вильде — Сальме Педак
  — «Дом Бернарды Альбы» Ф. Гарсиа Лорки — Бернарда Альба
  — «Вдова полковника» Ю. Смуула — Вдова
  — «Последние» М. Горького — Софья
  — «Святое озеро» К. Сая — Даугвилене
  — «Долгий день уходит в ночь» Ю. О’Нила — Мэри
  — «Кошки-мышки» И. Эркень — Гиза
  — «Ричард III» У. Шекспира — Елизавета
  — «Розовый сад» Э. Ветемаа — Мать
  — «Последний срок» В. Г. Распутина — Анна

Театр «Эстония» 
  — «Elua abits» М. Паньоля — Сюзи
  — «Школа злословия» Р. Шеридана — Леди Uniohakas
  — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского  — Клеопатра
  — «Веление времени» И. Семпера — Ксрсти
  — «Жизнь в цитадели» А. М. Якобсона — Ева Мийлас
  — «Сирано де Бержерак» Э. Ростана — Роксана
  — «Три сестры» А. П. Чехова — Ольга
  — «Отелло» У. Шекспира — Дездемона

В телепостановках 
  — «Стеклянный зверинец» С. Уильямса 
  — «Чёрный лебедь»

На радио  
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова 
  — «Дикая утка» Г. Ибсена

Фильмография 
  — Жизнь в цитадели — Ева Мийлас
  — На задворках — Сяйнас
  — Незваные гости — мать Хильды
  — Коммуна ВХУТЕМАС (из цикла Штрихи к портрету В. И. Ленина) — Клара Цеткин.

Память 
 В 1971 году снят телефильм «Айно Тальви».

Примечания 

Персоналии:Театр «Ванемуйне»
Персоналии:Эстонский драматический театр
Персоналии:Национальная опера «Эстония»
Заслуженные артисты Эстонской ССР
Народные артисты Эстонской ССР
Лауреаты Государственной премии Эстонской ССР
Похороненные на Лесном кладбище Таллина